Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Tommy Robredo, který zvolil účast na parlalelně probíhajícím antukovém Mistrovství Spojených států v Houstonu. Na obou turnajích hraných v daném týdnu kalendáře ATP Tour se do finále dvouhry probojovali pouze zástupci španělského tenisu.

Turnaj vyhrál osmý nasazený Španěl Guillermo García-López, když ve finále porazil krajana a turnajovou čtyřku Marcela Granollerse ve třech setech 5–7, 6–4 a 6–3. Na okruhu ATP Tour si tak připsal třetí singlový titul kariéry a první od říjnového PTT Thailand Open 2010.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Benoît Paire (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (finále)
  João Sousa (2. kolo)
  Federico Delbonis (semifinále)
  Robin Haase (1. kolo)
  'Guillermo García-López (vítěz)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2014
ATP World Tour 2014